Carmel může znamenat:
 Carmel – izraelská osada a vesnice typu mošav na Západním břehu Jordánu v distriktu Judea a Samaří a v Oblastní radě Har Chevron,
 Carmel City – město v Izraeli, v distriktu Haifa,
 Carmel-by-the-Sea – město v okrese Monterey County v Kalifornii, nacházející se na poloostrově Monterey,
 Ein Carmel – vesnice typu kibuc v Izraeli, v Haifském distriktu, v Oblastní radě Chof ha-Karmel.